Желобок — село в Попаснянском районе Луганской области.До 11 февраля 2015 года входило в Славяносербский район.

Население 
По данным переписи 2001 года население насчитывало 153 человека. К 2017 году в посёлке проживало всего семь человек.В 2019 году в посёлке проживал лишь 2 человека.В 2022 году в июне один человек покинул село,после чего по слухам там осталась жить одна жительница.

Географическое расположение 
Расположено на автодороге Т-13-03, в 8,5 км к северо-востоку от города Кировска. По северо-западным и северным окраинам села проходит линия разграничения сил на Донбассе (см. Второе минское соглашение). Соседние населённые пункты: село Березовское, посёлки Донецкий, Голубовское и город Кировск на юго-западе, сёла Дачное и Весняное на юге, посёлок Фрунзе на юго-востоке.

Примечания 

Населённые пункты Попаснянского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании